Die Mutua Madrid Open 2017 der Damen waren ein Tennisturnier in Madrid, das vom 6. Mai bis 14. Mai 2017 stattfand. Das Turnier der Kategorie Premier Mandatory war Teil der WTA Tour 2017.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2017 fand vom 5. bis 6. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Madrid